Мелкаму — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества на Западе иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Вондимнью Мелкаму — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Меселеш Мелкаму — эфиопская бегунья на длинные дистанции.